Ранчо Зепеда има више значења:

 Ранчо Зепеда (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Зепеда (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику